születésnap, a születés évfordulója 

Születésnap (1962), Szabó Magda ifjúsági regénye
A születésnap (1957), Harold Pinter drámája
Születésnap (1998), Thomas Vinterberg filmje
Születésnap (2010), Jenifer Malmqvist filmje